Ōfuna peut désigner :

 , section de la ville de Kamakura, préfecture de Kanagawa, au Japon.
 Ōfuna Kannon, temple bouddhiste du Japon, situé à .
 Gare d'Ōfuna, gare de chemin de fer de la ville de Kamakura, au Japon.
 , camp de prisonniers japonais de la Seconde Guerre mondiale.